Mesoginella är ett släkte av snäckor. Mesoginella ingår i familjen Marginellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Mesoginella